Pompeji – in alternativen Schreibweisen Pompeja, Pompei und Pompeii – bezeichnet:

 Pompeji, antike Stadt in Kampanien, 79 bei einem Ausbruch des Vesuv zerstört
 Pompei, moderne italienische Stadt bei Pompeji
 Pompeji (Roman), Roman von Robert Harris von 2003 
 Pompeii (Band), US-amerikanische Indie-Rock-Band
 Pompeji (Freiluftkino), ein Freiluftkino in Berlin-Friedrichshain
 Pompeii (Film), einen kanadischen Katastrophenfilm von Paul W. S. Anderson aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Die letzten Tage von Pompeji (Begriffsklärung)
 Pink Floyd: Live at Pompeii, Musikfilm von Adrian Maben aus dem Jahr 1972
 ein 1977 erschienenes Album New Triumvirat Presents Pompeii der Progressive Rock-Formation New Triumvirat, siehe Triumvirat (Band)
 eine Single Pompeii von Bastille, siehe Bastille (Band)
 Pompei
 Pompey (Begriffsklärung)